Qāsemābād kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kūh-e Qāsemābād (berg i Esfahan), 
 Qāsemābād (ort i Hamadan), 
 Ūrtlū, ort, Ardabil, 
 Qāsemābād (ort i Alborz), 
 Qāsemābād (ort i Khorasan), 
 Kolāhābād, ort, Kerman, 
 Dahaneh-ye Chahal, ort, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar